Ambodimanga (Atsinanana), plaats en commune in de regio Atsinanana in Madagaskar
 Ambodimanga (Diana), plaats en commune in de regio Diana in Madagaskar
 Ambodimanga (Sava), plaats en commune in de regio Sava in Madagaskar